Guido Kunze (* 1965 in Mühlhausen) ist ein Thüringer Ausdauersportler.

Kunze betrieb in der Jugend mit achtbaren Ergebnissen Laufsport, wurde aber schließlich durch das DDR-Sichtungssystem Leichtathletik nicht mehr gefördert und verlegte sich auf militärischen Mehrkampf, Judo (2. Dan), Jiu Jitsu (1. Dan), Fallschirmspringen und Orientierungslauf. Nach der deutsche Wiedervereinigung konzentrierte er sich zunächst auf den Kampfsport und erwarb die Trainerlizenz für Breitensport und Judo an der Thüringer Landessportschule in Bad Blankenburg. Bei seiner Teilnahme am Rennsteiglauf 1998 belegte er beim Marathon mit einer Zeit von 4:11:47 Stunden, Platz 1162 in der Gesamtwertung. 2005 stieg der Karosserie- und Fahrzeugbau-Meister aus seinem bisherigen Kfz-Betrieb aus und betreibt seither gemeinsam mit seiner Frau Gaby Laupichler einen Laufladen, da dies mit seinen gewachsenen sportlichen Ambitionen besser vereinbar ist. 2009 fuhr er bei der Raddurchquerung Australiens in 7 Tagen, 19 Stunden und 15 Minuten die über 4000 km lange Strecke von Perth nach Sydney auf. 2013 stellte er mit 61.050 bewältigten Stufen den Weltrekord im Rolltreppensteigen auf.  Kunze ist Protagonist in dem Film Die Chile-Challenge – mit dem Fahrrad auf den höchsten Vulkan der Erde von Thomas Hillebrandt, der seinen Rekordversuch filmisch in Szene setzt. 2011 startete er beim Langdistanztriathlon Challenge Barcelona und finishte auf Platz 535 in 12:15:21 Stunden. 2012 belegte er beim Ötztaler Radmarathon in 10:43:32, Platz 2133 der Gesamtwertung.

Kunze und seine Gattin haben zwei Söhne.

Weblinks 
 http://guido-kunze.de – Homepage

Einzelnachweise 

Extremsportler (Deutschland)
Rekordhalter
Radsportler (Deutschland)
Person (Mühlhausen/Thüringen)
Deutscher
DDR-Bürger
Geboren 1965
Mann